Семилетка:
 Семилетка — семилетний план развития народного хозяйства СССР (1959—1965).
 Семилетка — устоявшееся название неполной средней школы с семью классами (годами) обучения, а также ФЗС. С конца 1960-х годов семилетки заменяются восьмилетками.

Семилетка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Семилетка — село в Костанайском районе Костанайской области.

Россия 
 Семилетка — посёлок в Советском районе Алтайского края.
 Семилетка — посёлок в Шипуновском районе Алтайского края.
 Семилетка — село в Дюртюлинском районе Башкортостана.
 Семилетка — посёлок в Давлекановском районе Башкортостана, упразднён в 1981 г.

См. также 
 ФЗС — фабрично-заводская семилетка.